Mnichovice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Mnichovice (ort i Tjeckien, Okres Praha-Východ), Mellersta Böhmen, 
 Mnichovice (ort i Tjeckien, lat 49,67, long 15,04), Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar